Johann Rudolf Pfyffer von Altishofen (1615-1657) – ufficiale svizzero
 Johann Konrad Pfyffer von Altishofen (....-1727) – ufficiale svizzero